C11H12N2O2 – formula molecolare del fenozolone
C11H12N2O2 – formula molecolare del triptofano

Formule molecolari